

Piosenki 
 Devil Inside – piosenka Hikaru Utady
 Devil Inside – piosenka INXS
 „Devil Inside” – piosenka Tima Skölda
 „The Devil Inside” – piosenka The Word Alive

Inne 
 Demony (oryginale The Devil Inside) – amerykański horror 
 The Devil Inside – gra komputerowa